

Patronyme 

 François Lorée (1835-1902), facteur de hautbois ;
 Mathieu Lorée (1987-), joueur de rugby.

Musique 
 F. Lorée, manufacture française de hautbois.